Мартин, Мэтт:
 Мартин, Мэтт (род. 1971) — американский хоккеист.
 Мартин, Мэтт (род. 1989) — канадский хоккеист.